Liepe steht für:

Geographie:
 Liepe (Barnim), Gemeinde im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Liepe (Bestensee), Wohnplatz der Gemeinde Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Liepe (Dahme/Mark), Ortsteil der Gemeinde Dahme/Mark im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Liepe (Nennhausen), Ortsteil der Gemeinde Nennhausen im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Liepe (Rankwitz), Ortsteil der Gemeinde Rankwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Liepe (Hammer a. d. Uecker), Ortsteil der Gemeinde Hammer a. d. Uecker im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Liepe (Malk Göhren), Ortsteil der Gemeinde Malk Göhren im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Liepe (Trebel), Ortsteil der Gemeinde Trebel im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Lipa (ehemals Liepe im Landkreis Kolmar, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, Polen; siehe Szamocin

Personen:
 Hans Liepe (1876–1969), deutscher Architekt
 Lena Liepe (* 1962), schwedische Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Niklas Liepe (* 1990), deutscher Geiger
 Wolfgang Liepe (1888–1962), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Halbinsel Lieper Winkel